ISO 3166-2:LV — стандарт Международной организации по стандартизации, который определяет геокоды. Является подмножеством стандарта ISO 3166-2, относящимся к Латвии.
Стандарт охватывает 7 городов республиканского значения и 36 краёв Латвии. Каждый геокод состоит из двух частей: кода Alpha2 по стандарту ISO 3166-1 для Латвии — LV и дополнительного кода, записанных через дефис. Дополнительные: код города образован трёхбуквенным кодом созвучно названию города, код края образован трёхсимвольным числом. Геокоды городов и краёв Латвии являются подмножеством кодов домена верхнего уровня — LV, присвоенного Латвии в соответствии со стандартами ISO 3166-1.

Геокоды Латвии 
Геокоды 7 городов республиканского значения и 36 краёв (novads) административно-территориального деления Латвии.

Геокоды пограничных Латвии государств 
 Эстония — ISO 3166-2:EE (на севере).
 Россия — ISO 3166-2:RU (на востоке).
 Белоруссия — ISO 3166-2:BY (на юго-востоке).
 Литва — ISO 3166-2:LT (на юге).

См. также 
 ISO 3166-1
 ISO 3166-2
 Административное деление Латвии

Ссылки 
 
 Геокоды Латвии 
 Геокоды Латвии 

2:LV